Nigel (voornaam)
Nigel Planer, Engels acteur
Nigel Wespurt, een personage uit Harry Potter
Making plans for Nigel, een nummer van XTC
Nigel (Oost-Rand), een plaats in Zuid-Afrika